Сакатекас:

 Сакатекас (штат) — штат в Мексике.
 Сакатекас (город) — столица штата Сакатекас.
 Сакатекас (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

См. также 
 Zacatecas (1792) — метеорит Сакатекас 1792